Локмар'я́-Беррія́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 450 км на захід від Парижа, 155 км на захід від Ренна, 50 км на північний схід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2019 року Локмар'я-Берріян було приєднано до муніципалітету Пуллауан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 113 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 231,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Локмар'я-Берріян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер